Příjmení Hodan nosí více významných osobností:

 Lukáš Hodan (* 1975) – český fotbalista, obránce
 Tereza Hodanová (* 2000) – česká youtuberka též známá jako Teri Blitzen
 Táňa Hodanová (1892–1982) – česká herečka a divadelní režisérka
 Tomáš Hodan (* 1980) – český scenárista a režisér